Dit is een lijst van planetoïden 111601-111700 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 111601 - || 2002 AH80 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111602 - || 2002 AP81 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111603 - || 2002 AA86 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111604 - || 2002 AG86 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111605 - || 2002 AF88 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111606 - || 2002 AS88 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111607 - || 2002 AE89 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111608 - || 2002 AL93 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111609 - || 2002 AS94 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111610 - || 2002 AV102 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111611 - || 2002 AD107 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111612 - || 2002 AG107 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111613 - || 2002 AJ107 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111614 - || 2002 AC109 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111615 - || 2002 AN110 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111616 - || 2002 AV111 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111617 - || 2002 AV112 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111618 - || 2002 AR114 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111619 - || 2002 AV115 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111620 - || 2002 AQ116 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111621 - || 2002 AQ118 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111622 - || 2002 AV118 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111623 - || 2002 AK120 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111624 - || 2002 AL125 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111625 - || 2002 AX127 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111626 - || 2002 AK128 || 14 januari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111627 - || 2002 AF129 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111628 - || 2002 AQ131 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111629 - || 2002 AZ137 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111630 - || 2002 AL138 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111631 - || 2002 AT141 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111632 - || 2002 AB142 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111633 - || 2002 AQ147 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111634 - || 2002 AU147 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111635 - || 2002 AV149 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111636 - || 2002 AB151 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111637 - || 2002 AT151 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111638 - || 2002 AQ154 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111639 - || 2002 AZ157 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111640 - || 2002 AH158 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111641 - || 2002 AD167 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111642 - || 2002 AE167 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111643 - || 2002 AP169 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111644 - || 2002 AJ170 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111645 - || 2002 AK170 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111646 - || 2002 AH174 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111647 - || 2002 AR179 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111648 - || 2002 AR180 || 5 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111649 - || 2002 AS180 || 5 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111650 - || 2002 AZ182 || 5 januari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 111651 - || 2002 AM183 || 6 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111652 - || 2002 AA184 || 6 januari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111653 - || 2002 AE184 || 7 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111654 - || 2002 AG184 || 7 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111655 - || 2002 AR185 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111656 - || 2002 AP186 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111657 - || 2002 AO187 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111658 - || 2002 AP192 || 12 januari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111659 - || 2002 AU201 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111660 - || 2002 AP205 || 13 januari 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| (111661) Mamiegeorge || 2002 BP || 16 januari 2002 || Needville || Needville
|-
| 111662 - || 2002 BN3 || 20 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111663 - || 2002 BS4 || 19 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111664 - || 2002 BT4 || 19 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111665 - || 2002 BC5 || 19 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111666 - || 2002 BX5 || 18 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111667 - || 2002 BH7 || 18 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111668 - || 2002 BU9 || 18 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111669 - || 2002 BE11 || 18 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111670 - || 2002 BH13 || 18 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111671 - || 2002 BK13 || 18 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111672 - || 2002 BN13 || 18 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111673 - || 2002 BV14 || 19 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111674 - || 2002 BS19 || 21 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111675 - || 2002 BG21 || 25 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111676 - || 2002 BJ21 || 25 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111677 - || 2002 BO21 || 25 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111678 - || 2002 BQ21 || 25 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111679 - || 2002 BS21 || 25 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111680 - || 2002 BW22 || 23 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111681 - || 2002 BC23 || 23 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111682 - || 2002 BJ23 || 23 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111683 - || 2002 BY23 || 23 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111684 - || 2002 BD24 || 23 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111685 - || 2002 BT27 || 20 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111686 - || 2002 BQ30 || 21 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111687 - || 2002 CA || 1 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111688 - || 2002 CY4 || 3 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111689 - || 2002 CZ5 || 4 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 111690 - || 2002 CO6 || 1 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111691 - || 2002 CV9 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111692 - || 2002 CW9 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111693 - || 2002 CD10 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111694 - || 2002 CP10 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111695 - || 2002 CZ13 || 8 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (111696) Helenorman || 2002 CU14 || 8 februari 2002 || Needville || Needville
|-
| 111697 - || 2002 CD15 || 9 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111698 - || 2002 CE15 || 9 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111699 - || 2002 CP15 || 8 februari 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 111700 - || 2002 CN18 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten